Allsvenskan i handboll 1971/1972 vanns av SoIK Hellas, som genom seger i SM-slutspelet även blev svenska mästare.

Slutställning

SM-slutspel

Semifinaler
? 1972: SoIK Hellas-IFK Kristianstad 14-19, 9-5, 22-11 (omspel, SoIK Hellas vidare)
? 1972: HK Drott-IFK Saab 17-16, 16-19, 16-14 (omspel, HK Drott vidare)

Finaler
? 1972: SoIK Hellas-HK Drott 21-13, 10-14, 14-11 (omspel, SoIK Hellas svenska mästare)

Skytteligan
Björn Andersson, IF Saab - 18 matcher, 121 mål

Källor
Bollsportens först och störst, Stig Gustafson, Forum bokförlag, sidorna 116 + 124 - Handboll

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1971
Sport i Sverige 1972
1971/1972
Handbollssäsongen 1971/1972